Ella Smith est un nom pouvant désigner:

 (1868-1932), conceptrice de poupée américaine
 (née en 1983), actrice anglaise

Voir aussi

Smith, Ella